Gus nai significa "Buenas noches" en inglés y puede hacer referencia a:
Gus Nai, el primer corto de la serie de animación Los Simpson;
Gus  Nai, una canción de The Beatles.